Manti steht für:
 Manti (Utah), Stadt in Utah

Mantı steht für:
  Mantı, Teigtaschen

Siehe auch:
 Manti-La Sal National Forest